Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 84 dans le monde.

 Route fédérale 84 en Allemagne
 U.S. Route 84 aux États-Unis
 , plusieurs autoroute inter-états aux États-Unis
 Route européenne 84 en Turquie 
  dans certains pays